I Look to You (album), een album uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston
 I Look to You (nummer), een nummer op dat album